Mosel steht für:

Fluss:
 Mosel, Fluss in Frankreich, Luxemburg und Deutschland

Weinbau:
 Mosel (Weinanbaugebiet), Weinanbaugebiet an der Mosel in Deutschland

Orte:
 Mosel (Zwickau), Ortsteil der sächsischen Stadt Zwickau
 Mosel (Wisconsin), Ortschaft im Sheboygan County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Mosel (Town), Town(ship) im Sheboygan County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Schiffe:
 Mosel (Schiff, 1873), das Dampfschiff wurde 1875 Opfer des Anschlags auf die Mosel
 SMS Mosel, ein deutscher Flussmonitor
 Mosel (A 512), ein Tender der Deutschen Marine
 Mosel (A 67), ein ehemaliger Tender der Deutschen Marine

Personen:
 Marie Mosel (1871–1930), eine österreichische Opernsängerin (Alt), siehe Marie Tomschik
 Max Mosel (1864–1914), deutscher Opernsänger
 Tad Mosel (1922–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Ulrich Mosel (* 1943), deutscher Physiker

von der Mosel bzw. von Mosel ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:

 Mousel, ehemalige Brauerei in Luxemburg
 Moselkanalisierung, Schiffbarmachung der Mosel 1958–1964
 Liste der Moselstaustufen, Übersicht aller Moselstaustufen
 Liste der Moselbrücken, Brücken über die Mosel
 Mösel, versch. Orte in Österreich
 Moselle, frz. Bezeichnung für die Mosel